Den albanske Superliga 2011–12 sæson var den 73 officielle udgave af det albanske mesterskab i fodbold på højeste niveau. Sæsonen begyndte den 10. september 2011 og sluttede den 12. maj 2012.

De forsvarende mester Skënderbeu Korçë genvandt mesterskabet.

Tabel 

1:Pogredeci er fratrukket tre point af det albanske fodboldforbund for tilskuere uroligheder.
2:Laçi er fratrukket seks point af det albanske fodboldforbund for tilskuere uroligheder.
3:Dinamo er fratrukket tre point af FIFA for ikke at udbetale løn til Dario Bodrusic.

Målscorer 
Pr. 16. maj, 2011.

Kilder 

Fodboldsæson 2011-12
Fodbold i Albanien